Bobby Gurney – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Dan Gurney – pilota automobilistico statunitense
 Ivor Gurney – compositore e poeta britannico
 John Henry Gurney – ornitologo e banchiere britannico
 Joseph Gurney Cannon – politico statunitense
 Melissa Gurney – ex tennista statunitense